Schuhler ist der Name folgender Personen:

 Carolin Schuhler, deutsche Journalistin und Autorin
 Conrad Schuhler (* 1940), deutscher Publizist und Wirtschaftswissenschaftler